Села:
 Жукотин — Івано-Франківська область, Коломийський район
 Жукотин — Львівська область, Самбірський район